Андрей Блинов:
 Блинов, Андрей Андреевич (1869—1916) — московский адвокат, член III Государственной думы от Воронежской губернии.
 Блинов, Андрей Дмитриевич (1918—1996) — русский советский писатель.